St. Kilda oder Saint Kilda steht für:

 St. Kilda (Schottland), zu Schottland gehörenden Inselgruppe im Nordatlantik
 St. Kilda (Melbourne), Stadtteil von Melbourne, Victoria, Australien
 weitere Stadtteile von Melbourne: St Kilda East, St Kilda Road, St Kilda West, siehe: Port Phillip City
 den nach diesen Stadtteilen benannten St Kilda Football Club, eine Australian-Rules-Football-Mannschaft
 St Kilda (Dunedin), Stadtbezirk in Dunedin, Neuseeland